Burr Oak est le nom anglais du chêne à gros fruits (Quercus macrocarpa). Il peut faire référence à :

Toponyme 
 Burr Oak, ville américaine située au Kansas ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Marshall (Indiana) ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Noble (Indiana) ;
 Burr Oak, une petite communauté non constituée en municipalité et une census-designated place, du comté de Winneshiek en Iowa ;
 .

Homonymie de toponyme